La Religieuse (roman), een roman van Denis Diderot.
La Religieuse (1966), een verfilming van deze roman uit 1966
La Religieuse (2013), een Franse film uit 2013
La Religieuse (lied), een lied van Céline Dion